Luzon (eiland), het grootste eiland van de Filipijnen
 Luzon (eilandengroep), de groep van eilanden waar het eiland Luzon deel van uitmaakt
 Luzón, een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara